Yukon/NWT Men’s Curling Championship 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich mężczyzn w curlingu, kwalifikacje do Tim Hortons Brier 2009.

Turniejami eliminacyjnymi były mistrzostwa poszczególnych terytoriów. Finał rozegrano w dniach 12-15 lutego w Yellowknife na lodowisku Yellowknife Curling Club.

Obrońcą tytułu z poprzednich mistrzostw była drużyna Chada Cowana. 

Mistrzem Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich została drużyna Jamiego Koe i to ona reprezentowała terytoria na Mistrzostwach Kanady 2009.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja

Round Robin

Sesja 1.
12 stycznia 2009, 19:30

Sesja 2.
13 stycznia 2009, 10:00

Sesja 3.
13 stycznia 2009, 15:00

Sesja 4.
14 stycznia 2009, 10:00

Sesja 5.
14 stycznia 2009, 15:00

Sesja 6.
15 stycznia 2009, 9:00

Przypisy

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
Yellowknife Curling Club

2009 w curlingu
2009